Алекса́ндр Алексе́евич Авде́ев:
 Авдеев, Александр Алексеевич (род. 1956) — советский гребец-байдарочник.
 Авдеев, Александр Алексеевич (род. 1946) — советский и российский дипломат, министр культуры России.